

Persone 
 Amedeo Modigliani, noto anche con i soprannomi di Modì e Dedo (1884-1920) – pittore e scultore italiano
 Claudio Modigliani (1916-2007) – psicanalista e saggista italiano
 Daniela Modigliani, pseudonimo di Daniela Goggi (1953) – attrice, cantante, conduttrice televisiva e showgirl italiana
 Elio Modigliani (1860-1932) – antropologo, esploratore e zoologo italiano
 Ettore Modigliani (1873-1947) – funzionario italiano
 Franco Modigliani (1918-2003) – economista italiano
 Gianfrancesco Modigliani (attivo 1590-1609) – pittore italiano della scuola forlivese
 Giuseppe Emanuele Modigliani (1872-1947) – politico e antifascista italiano, fratello di Amedeo Modigliani
 Jeanne Modigliani (1918-1984) – storica dell'arte e saggista italiana
 Livio Modigliani (1540 circa–1610 circa) – pittore italiano
 Sara Modigliani (...) – cantante italiana

Altro 
 Modigliani – singolo del rapper e cantautore italiano Dargen D'Amico
 Centro documentazione Amedeo Modigliani – in Colle di Val d'Elsa, provincia di Siena
 I colori dell'anima - Modigliani –  film del 2004, diretto da Mick Davis 
 Indice di Modigliani, noto anche come indice RAP – indicatore di performance corretto al rischio
 Modigliani Forum – struttura polifunzionale di Livorno
 Teorema di Modigliani-Miller – teorema di economia finanziaria
 Villa Litta Bolognini Modigliani o semplicemente Villa Litta – villa di delizia nel comune di Vedano al Lambro, provincia di Monza e Brianza